Rivière Saint-Louis peut désigner :

Toponymes

Rivière Saint-Louis, un tributaire de la rivière Yamaska qui coule dans les municipalités de Saint-Aimé et de Yamaska, au Québec.
 Rivière Saint-Louis, une rivière qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent à Beauharnois, au Québec.
 Rivière Saint-Louis, une rivière qui se déverse dans la rivière du Loup, puis dans le fleuve Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Saint-Louis, une rivière qui se déverse dans la rivière Valin, puis dans la rivière Saguenay, au Québec.
 Rivière de Grand-Saint-Louis, un affluent de la rivière Gentilly Sud-Ouest qui se déverse dans la rivière Gentilly, puis dans le fleuve Saint-Laurent, au Québec.

Saint-Louis, une rivière aux États-Unis.

Rivière de Saint-Louis, une rivière coulant dans Saint-Louis, en Guadeloupe.